

Persone
 Antonio Morese, nome anagrafico di Toni Santagata (1935) – cantautore, cabarettista e attore italiano
 Deborah Morese (1980) – attrice e doppiatrice italiana
 Raffaele Morese (1942) – sindacalista e politico italiano

Altro
 Palazzo Morese – edificio nel centro storico di Salerno